

Astronomia
 2118 Flagstaff – asteroide della fascia principale

Geografia
 Flagstaff – città dell'Arizona (USA)
 Flagstaff – città fantasma del Maine (USA)
 Flagstaff – città del Sudafrica
 Flagstaff County – contea dell'Alberta (Canada).
 Flagstaff Gardens – giardini siti nella città di Melbourne (Australia)